Thierry Fabre peut désigner :
 Thierry Fabre (né en 1960), écrivain français ;
 Thierry Fabre (né en 1982), judoka français.